Тушканчик — представитель семейства млекопитающих, объединяющего группу грызунов с очень длинными задними ногами и хвостом, населяющих степи, полупустыни и пустыни Палеарктики.
 Тушканчик — река в Красноярском крае, левый приток Нижней Буйбы.
 Тушканчик — гора в Красноярском крае.
 Тушканчик — озеро в Красноярском крае.
 Тушканчик — балка в Волгоградской области.